Die folgende Statistik der Suizidrate nach Ländern beruht auf Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO), welche ihrerseits auf die von den jeweiligen Staaten zur Verfügung gestellten Daten der offiziell verzeichneten Suizide zurückgehen. Die Korrektheit der Suizidrate ist somit abhängig von der Genauigkeit, mit der die Suizide erfasst werden – was von Bewusstseinsbildung, technischen Mitteln, Organisation und Umsetzungswillen abhängig ist. Grönland hat die höchste Suizidrate der Welt, wird aber nicht von der Weltgesundheitsorganisation erfasst.

Die Rate der Selbsttötungen ist ein OECD-Indikator für den Gesundheitsstatus.

Berechnung 
Von vielen Ländern werden Suizidraten für Frauen, Männer und die Gesamtbevölkerung erfasst und publiziert. Die Suizidraten von Frauen und Männern werden nach der jeweiligen männlichen bzw. weiblichen Gesamtbevölkerung berechnet (z. B. Gesamtzahl der Suizide bei Frauen durch die Gesamtzahl der Frauen des Landes). Statistisch ist die Suizidrate bei Männern deutlich höher als bei Frauen, China stellt hierbei eine Ausnahme dar.

Limitationen bei der Bestimmung und Vergleichbarkeit 

Die Suizidrate lässt sich nur annähernd bestimmen und der Vergleich zwischen verschiedenen Ländern ist schwierig. Die Bestimmungen für die Klassifizierung eines Todes als Suizid variieren von Land zu Land. Es gibt keine einheitliche Norm. Kulturelle und soziale Aspekte spielen dabei eine Rolle. In einigen Ländern könnte „Selbstmord“ stigmatisiert und als gesellschaftliches Problem nicht anerkannt sein. Dann würden Suizide nicht als solche klassifiziert und untererfasst werden.

Liste

Einzelnachweise 

!
Liste (Medizin)
Suizid
Suizid
Statistik